Брешія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Брешія — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.